Bogorejo (Bogorejo)
 Bogorejo (Japah)
 Bogorejo (Merakurak)
 Bogorejo (Sedan)
 Bogorejo (Sumber)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing